De Branche Russe du Lotus Blanc is een verdwenen Brusselse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Ze werd opgericht in 1931. Deze loge werkte in de Russische taal.
Ze werd geleid door mevr. Kowalesky.

Lotus Blanc (branche russe)
Vereniging in Brussel